Нью-Мексико (англ. New Mexico, МФА: [nuː ˈmɛksɨkoʊ], исп. Nuevo México [nwebo 'mexiko]) — многозначный термин.

 Нью-Мексико — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. 
 «Нью-Мексико» (USS New Mexico (BB-40)) — головной американский линкор «одноименного типа». 
 «Нью-Мексико» — тип линкоров военно-морского флота США. 
  — американский вестерн 1951 года.
  — американская подводная лодка типа «Вирджиния».